raki – rodzina skorupiaków
 raki – kolce do butów, będące rodzajem sprzętu wspinaczkowego
 raki – rodzaj utworu
 Raki – fraszka Jana Kochanowskiego
 Raki – wieś w województwie mazowieckim
 Raki – wieś w województwie dolnośląskim
 rakı (zapisywane też jako „raki”) – turecki napój alkoholowy

Zobacz też 
 rak